Mähren steht für:
 Mähren, ein historisches Land der Böhmischen Krone 
 Mähren (Westerwald), ein Ort im Westerwaldkreis
 Mähren (Urner Alpen), ein 2970 m hoher Berg in den Urner Alpen
 Protektorat Böhmen und Mähren, eine formal autonome Verwaltungseinheit auf tschechoslowakischem Gebiet

Siehe auch:
 Mährer
 Mährisch
 Mehren